Карибу има више значења:

 Ирвас
 Округ Карибу (Ајдахо)
 Карибу (Мејн)
 Карибу (животиња)
 Карибу (регион у Канади)
 Карибу (Алберта)
 Карибу (планина)